El Puig de Baix és un cim de 481,1 m alt del terme comunal rossellonès de Queixàs, a la Catalunya del Nord. És situat a la zona nord-oest del terme, a prop dels límits amb Castellnou dels Aspres i amb Cameles.

Referències 

Baix